RDC steht für:
 Railroad Development Corporation, US-amerikanisches Eisenbahnunternehmen, besteht seit 1990
 Rassemblement Démocratique Centrafricain („Zentralafrikanische Demokratische Sammlung“), politische Partei in der Zentralafrikanischen Republik
 Rassemblement Démocratique des Comores, Partei in den Komoren
 Redenção (Pará), einen brasilianischen Flughafen (IATA-Code)
 Reifendruckkontrollsystem
 Remote Desktop Connection, siehe Remote Desktop Protocol
 République démocratique du Congo, französischsprachiges Kürzel für die Demokratische Republik Kongo
 Reusable Dialog Components („wiederverwendbare Dialogkomponenten“), ein Begriff aus der Softwareentwicklung
 Rüdesheimer Deputierten-Convent, ehemaliger Dachverband von studentischen Verbindungen, bestand von 1900 bis 1919
 Budd Rail Diesel Car, dieselhydraulischer Triebwagen

RDC